FIS Team Tour 2013 to 5. edycja turnieju drużynowego FIS Team Tour w historii skoków narciarskich.

Pięć turniejowych konkursów zostało rozegranych na trzech różnych skoczniach – w Willingen, Klingenthal i Oberstdorfie.

Willingen, 9 lutego 
Data: 9 lutego 2013
Godzina: 14.00
Konkurs: drużynowy
Państwo: 
Skocznia: Mühlenkopfschanze
Punkt konstrukcyjny: 130 m
Rozmiar skoczni (HS): 145 m
Oficjalny rekord skoczni:  Janne Ahonen (08.01.2005) – 152,0 m

Wyniki konkursu

Willingen, 10 lutego 
Data: 10 lutego 2013
Godzina: 14.00
Konkurs: indywidualny
Państwo: 
Skocznia: Mühlenkopfschanze
Punkt konstrukcyjny: 130 m
Rozmiar skoczni (HS): 145 m
Oficjalny rekord skoczni:  Janne Ahonen (08.01.2005) – 152,0 m

Wyniki konkursu

Klingenthal, 13 lutego 
Data: 13 lutego 2013
Godzina: 15.15
Konkurs: indywidualny
Państwo: 
Skocznia: Vogtland Arena
Punkt konstrukcyjny: 125 m
Rozmiar skoczni (HS): 140 m
Oficjalny rekord skoczni:  Michael Uhrmann (02.02.2011) – 146,5 m
Wyniki dwóch najlepszych zawodników (kolor złoty) z każdego kraju brane są pod uwagę w klasyfikacji FIS Team Tour.

Wyniki konkursu

Oberstdorf, 16 lutego 
Data: 16 lutego 2013
Godzina: 17.00
Konkurs: indywidualny
Państwo: 
Skocznia: Heini-Klopfer-Skiflugschanze
Punkt konstrukcyjny: 185 m
Rozmiar skoczni (HS): 213 m
Oficjalny rekord skoczni:  Harri Olli (14.02.2009) – 225,5 m
Wyniki dwóch najlepszych zawodników (kolor złoty) z każdego kraju brane są pod uwagę w klasyfikacji FIS Team Tour.

Wyniki konkursu

Oberstdorf, 17 lutego 
Data: 17 lutego 2013
Godzina: 17.00
Konkurs: drużynowy
Państwo: 
Skocznia: Heini-Klopfer-Skiflugschanze
Punkt konstrukcyjny: 185 m
Rozmiar skoczni (HS): 213 m
Oficjalny rekord skoczni:  Harri Olli (14.02.2009) – 225,5 m

Wyniki konkursu

Klasyfikacja końcowa

Uwagi

Przypisy 

FIS Team Tour
Sezon 2012/2013 w skokach narciarskich
2013 w Niemczech